VEBU steht für: 
 den ehemaligen Vereinsnamen von ProVeg Deutschland, Vegetarierbund Deutschland
 Bilaspur Airport (ICAO-Code), Flughafen bei Bilaspur (Chhattisgarh), Chhattisgarh, Indien

Abkürzung